Рамаццо́тти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Рамаццотти, Джанлука (род. 1970) — итальянский актёр.
 Рамаццотти, Микаэла (род. 1979) — итальянская актриса.
 Рамаццотти, Эрос (род. 1963) — итальянский певец и композитор.

Другое 
 «» — итальянский ликёр.